Tempio di Afrodite Urania – situato nell'Acropoli di Atene
 Tempio di Afrodite (Ancona) – tempio i cui resti si trovano ad Ancona

Pagine correlate 

 Tempio di Venere